Леонид Григорьевич Богаевский (1858—1911) — русский  и технолог, профессор Санкт-Петербургского технологического института, .

Биография 
Происходил из дворян Харьковской губернии. Родился в 1858 году. В 1875 году, по окончании Петровской полтавской гимназии поступил в Михайловское артиллерийское училище, откуда через три месяца перешёл вольноопределяющимся в 5-ю артиллерийскую бригаду, а потом в 15-ю конно-артиллерийскую батарею; 9 января 1877 года был произведён в прапорщики. Принимал участие в турецкой кампании 1877—78 гг. (воспоминания о войне напечатал в «Военном Сборнике» за 1903 г., №№ 9—12). В 1879 году был переведён в 17-ю конно-артиллерийскую батарею и в этом же году уволен в отставку, по домашним обстоятельствам. Поступил в Санкт-Петербургский практический технологический институт, который окончил в 1885 году со званием инженера-технолога. Поступил на службу в качестве заведующего химическим заводом Товарищества Соколовской мануфактуры, где разработал способ приготовления ализаринового масла путем непосредственного действия серной кислоты на клещевинное семя, ввёл совершенно новую систему аппаратов для приготовления ализаринового масла. Богаевский слушал лекции в Берлинском политехникуме, занимался в Ecole de Chimie в Мюльгаузене (Эльзас).

С 1 сентября 1887 года преподавал в Петербургском технологическом институте в качестве адъюнкт-профессора; с 1899 года — профессор института. Некоторое время он преподавал химию в Николаевском кавалерийском училище и на курсах Лесгафта (в 1902 году исполнял обязанности директора этих курсов).

Наряду с преподавательской деятельностью осуществлял и техническую: устроил в Санкт-Петербурге маслобойный завод; по его проекту построены свечные заводы в Санкт-Петербурге, Самаре и Тамбове; на Петербургском епархиальном заводе, впервые в России, ввёл химическое беление воска, употребление плетёной светильни и гидравлический пресс своей системы для обвощенных продуктов.

Умер . Похоронен на Литераторских мостках.

За боевые отличия во время турецкой войны он был награждён орденом Св. Анны 4-й степени «за храбрость». На гражданской службе получил ордена: Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степеней, Св. Владимира 3-й и 4-й степеней, Св. Анны 2-й степени; имел медали: В память русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и медаль в память царствования Императора Александра III. Действительный статский советник с 1 января 1901 года.

В числе публикаций Л. Г. Богаевского:
 «Записка о гумми, камеди, красках и красильных веществах» (, 1889)
 «О непрерывности газообразного и жидкого состояний» («Записки Санкт-Петербургского технологического института», 1896)
 «О действии серной кислоты на триглицерид рициноловой кислоты»; «О законе изменения разности теплоёмкостей»; «Об уравнениях для выражения упругости насыщенных паров» — в «Журнале Русского физико-химического общества» за 1896—1897 гг.
 «Об отступлении от закона Бойля-Мариотта» (закон параболы); «Об особом состоянии вещества»; «О законе соответствующих состояний» — в «Мемуарах Императорской академии наук» за 1897 г.
 «К вопросу о высшем техническом образовании» («Записки Императорского русского технического общества» за 1898 г.

Был женат два раза. У него было 3 сына и 2 дочери.

Примечания

Литература 
 
 Биографии выпускников ТИ  // Технологический институт имени Ленинградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Сто лет. Т. 2. — , 1928. — С. 296.

Ссылки 
 Богаевский Леонид Григорьевич 

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Санкт-Петербургского технологического института (до 1917 года)
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Преподаватели Николаевского кавалерийского училища
Преподаватели Университета имени Лесгафта
Инженеры Российской империи
Инженеры-технологи
Похороненные на Литераторских мостках